Gradkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Gradkowski (* 1983), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Gino Gradkowski (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Frank Gratkowski (* 1963), deutscher Musiker und Komponist